Список символов штатов США (насекомые) включает насекомых, которые были избраны символами в отдельных штатах США. В 41 штате символом избран один из представителей этих шестиногих членистоногих. Они имеют разный статус: Official State Insect, Official Insect, State Insect, State agricultural insect. В 17 штатах символом избрана медоносная пчела (Apis mellifera), а семиточечная коровка избрана символом в 5 штатах. В некоторых штатах избраны по два символа из числа насекомых.

Список 

 Штаты, в которых символами избраны бабочки размещены в отдельном списке.

См. также 
 Список символов штатов США (цветы)
 Бабочка года в Германии
 Список символов штатов США (лошади)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
США